Појам Битка код Рамле може да се односи на:

 Битка код Рамле (1101)
 Битка код Рамле (1102)
 Битка код Рамле (1105)